Лосево — название:

Населённые пункты

Белоруссия 
 Лосево — деревня в Глубокском районе Витебской области.
 Лосево — деревня в Гродненском районе Гродненской области.

Россия 
 Лосево — посёлок в Пинежском районе Архангельской области.
 Лосево — село в Павловском районе Воронежской области.
 Лосево — село в Семилукском районе Воронежской области.
 Лосево — посёлок в Гурьевском районе Калининградской области.
 Лосево — посёлок в Краснознаменском районе Калининградской области.
 Лосево — деревня в Куйбышевском районе Калужской области.
 Лосево — деревня в Мосальском районе Калужской области.
 Лосево — село в Солигаличском районе Костромской области.
 Лосево — хутор в Кавказском районе Краснодарского края.
 Лосево — посёлок в Выборгском районе Ленинградской области.
 Лосево — посёлок в Приозерском районе Ленинградской области.
 Лосево — деревня в Егорьевском районе Московской области.
 Лосево — исчезнувшее село в Исилькульском районе Омской области.
 Лосево — деревня в Клепиковском районе Рязанской области.
 Лосево — деревня в Монастырщинском районе Смоленской области.
 Лосево — деревня в Смоленском районе Смоленской области.
 Лосево — деревня в Ярцевском районе Смоленской области.
 Лосево — деревня в Кимрском районе Тверской области, входит в состав Красновского сельского поселения.
 Лосево — деревня в Кимрском районе Тверской области, входит в состав Стоянцевского сельского поселения.
 Лосево — деревня в Селижаровском районе Тверской области.

Железная дорога 
Лосево-1 — станция на приозерском и каменногорском направлении Октябрьской железной дороги.
Лосево — остановочный пункт на приозерском и каменногорском направлении Октябрьской железной дороги.
 Лосево — остановочный пункт на Белорусской железной дороге.
Лосево  —  станция в Харькове.